Amerikai Egyesült Államok
Greenville (Alabama)
Greenville (Dél-Karolina)
Greenville (Észak-Karolina)
Greenville (Florida)
Greenville (Georgia)
Greenville (Illinois)
Greenville (Alameda megye, Kalifornia)
Greenville (Plumas megye, Kalifornia)
Greenville (Yuba megye, Kalifornia)
Greenville (Kentucky)
Greenville (Michigan)
Greenville (Mississippi)
Greenville (Missouri)
Greenville (Ohio)
Greenville (Texas)
 Libéria
Greenville (Libéria)